Staley kan som auktorsförkortning betyda:

 James R. Staley
 John M. Staley

Robotskapade auktorsförkortningar